Ла Нуева Индепенденсија има више значења:

 Ла Нуева Индепенденсија, Гвањути (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Нуева Индепенденсија (Силитла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Нуева Индепенденсија (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику